Dębinki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dębinki, un village du powiat de Legionowo
 Dębinki, un village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Dębinki, un village du powiat de Wyszków 

dans la voïvodie de Lublin
 Dębinki, un village du powiat de Chełm